Il doppio del Qatar ExxonMobil Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michail Južnyj e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma Južnyj ha scelto di non partecipare quest'anno, mentre Zimonjic, in coppia con Daniel Nestor, è stato eliminato da Simon Aspelin e Thomas Johansson.

Philipp Kohlschreiber e David Škoch hanno vinto in finale 6–4, 4–6, 11–9, contro Jeff Coetzee e Wesley Moodie.

Teste di serie 

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti)
  Martin Damm /  Pavel Vízner (quarti)

 František Čermák /  Lukáš Dlouhý (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2008
ATP Tour 2008